Varalakshmi ist der Name von:

G. Varalakshmi (1926–2006), indische Schauspielerin
S. Varalakshmi (1927–2009), indische Schauspielerin